À Espera de um Milagre — filme de 1999
À Espera de um Milagre (livro) —  romance de Stephen King
A Espera de um Milagre (álbum) — álbum de Shirley Carvalhaes

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música